HFR est une abréviation qui peut désigner :
 HardWare.fr, un site français qui traite essentiellement de matériel informatique ;
 HFRcoin, une monnaie cryptographique lancée en 2014 et liée au forum du site HardWare.fr ;
 Hôpital fribourgeois, un hôpital public du canton de Fribourg, en Suisse.

HFR est un sigle qui peut désigner :
 High Frame Rate, une technologie permettant d'augmenter le nombre d'images par seconde dans une œuvre cinématographique.